Miejscowości w USA:
 Lecompton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Douglas
Gminy w USA:
 Lecompton (ang. Lecompton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Douglas